Морфій:

 Морфій — застаріла назва морфіну.
 «Морфій» — дванадцятий фільм Олексія Балабанова за сценарієм Сергія Бодрова-молодшого.
 «Морфій» — розповідь Михайла Булгакова.

Див. також
 Морфей (значення)